Sant'Eustorgio di Milano, vescovo di Milano
Basilica di Sant'Eustorgio, in Milano
Chiesa di Sant'Eustorgio, in Arcore